Gerhard Boldt ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Boldt (Rechtswissenschaftler) (1901–1992), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Gerhard Boldt (Offizier) (1918–1981), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Gerhard Bold (* 1955), deutscher Fußballspieler